Državni zbor je ime več inštitucij:
Državni zbor Republike Slovenije
Državni zbor Avstrijskega cesarstva in avstrijske polovice Avstro-Ogrske (1861–1918)